Ниже представлен список фильмов, созданных при участии Аргентины в 1992 году.

Ссылки 
 Аргентинские фильмы 1992 года на сайте Internet Movie Database

Списки фильмов Аргентины по годам
Фильмы Аргентины 1992 года